Unguroaia:
 Unguroaia, un sat în comuna Cristești, județul Botoșani, Moldova
 Rau
 Râul Unguroaia, un curs de apă, afluent al râului Prisaca

Vezi și 
 Râul Unguroiu

Toponime românești